Nella sua carriera è stato Comandante di unità alpine dal livello compagnia a brigata, Portavoce della Missione NATO KFOR, Portavoce e Consigliere di Comunicazione del Presidente del Comitato Militare NATO, Consigliere di Comunicazione Strategica per lo Staff Militare Internazionale (IMS) della NATO a Bruxelles, Comandante Interregionale del Comando Regione Militare Nord, Vice Comandante per il Territorio del Comando Truppe Alpine, Capo della Divisione Supporti del Comando della Missione NATO Resolute Support in Afghanistan. Dal 1º settembre 2019 fino al 18 settembre 2022 è stato Vice Rappresentante Militare Italiano presso il Comitato Militare della NATO e Capo Area NATO alla Rappresentanza Militare Italiana presso i Comitati Militari di NATO e UE a Bruxelles.

Dal 19 settembre 2022 ricopre l'incarico di Vice Comandante del Comando Militare della Capitale a Roma.

Biografia

Formazione 
Il Generale Massimo Panizzi è nato a Marina di Carrara il 10 ottobre 1962. È entrato in Accademia Militare a Modena nel 1981, con il 163º Corso “Lealtà”, e ha frequentato diversi corsi accademici e universitari, tra cui il 120º Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra a Civitavecchia e il 1° Corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). È laureato in Pedagogia e in Scienze Strategiche all’Università degli Studi di Torino e in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università degli Studi di Trieste. Ha conseguito i master universitari in Studi Europei presso l’Istituto “Alcide de Gasperi” a Roma, in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino, in Studi Strategici e Militari Internazionali presso l’Università di Milano, in Peacekeeping e Security Studies all’Università degli Studi Roma Tre. Ha, inoltre, frequentato con merito il Corso “The Civilian Personnel of Peace-Keeping/Humanitarian Operations and Elections Monitoring Missions” presso l’Università di Pisa, il Corso di Specializzazione in Management della Logistica presso l’Università Roma Tre e il NATO Defense College Degree Name Generals, Flag Officers and Ambassadors' Course (GFOAC).
 
Ha condotto e pubblicato, nel 2004, per conto del Centro Militare di Studi Strategici della Difesa (CeMiSS), una Ricerca sulle relazioni fra i Militari e le Organizzazioni Non Governative nelle Operazioni di Risposta alle Crisi. È iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti del Lazio e nel Registro Nazionale CEPAS degli Esperti di Marketing e Comunicazione. Ha collaborato con diverse redazioni e testate giornalistiche, tra le quali “Affari Esteri”, “Rivista Militare”, “Informazioni della Difesa”, “Tecnologia e Difesa”, “Panorama Difesa”.

Carriera militare 
Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando e di staff. Tra il 1986 e il 1991, con il grado di Tenente ha comandato la Compagnia presso il Battaglione “L’Aquila” nel capoluogo abruzzese, il Battaglione “Mondovì” a Cuneo e la Scuola Militare Alpina di Aosta. Successivamente, ha ricoperto incarichi di staff presso l’Ufficio Affari Generali, l’Ufficio Pubblica Informazione dello Stato Maggiore dell’Esercito e l’Ispettorato per la Formazione e la Specializzazione dell’Esercito, a Roma.

Nel 2001 ha comandato il Battaglione Alpini "Susa" a Pinerolo e, nel biennio 2005-07, l’8º Reggimento Alpini a Cividale del Friuli (Udine), con il quale ha curato la costituzione e la validazione del Reggimento Multinazionale del Battle Group Europeo su base Brigata Alpina “Julia”.

Nel 2008, nel grado di Colonnello, ha frequentato il Centro Alti Studi Militari (CHEM) e l’Istituto di Alti Studi della Difesa Nazionale (IHEDN), presso l’École Militaire a Parigi.

Dal 2008 al 2011 è stato Portavoce e Consigliere di Comunicazione del Presidente del Comitato Militare NATO Ammiraglio Giampaolo Di Paola e Consigliere di Comunicazione Strategica per lo Staff Militare Internazionale (IMS) della NATO a Bruxelles. In quella veste ha elaborato la NATO Military Public Affairs Policy. Successivamente, è stato Capo Gruppo di Progetto sulla Comunicazione Strategica del Ministero della Difesa per poi ricoprire, fino al mese di agosto 2013, l’incarico di Capo Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero della Difesa. In questa funzione, ha elaborato e redatto la prima Direttiva Ministeriale sulla Comunicazione Strategica della Difesa.

Nel grado di Generale di Brigata è stato, sino al marzo 2015, Comandante della Brigata Alpina “Taurinense” e in questo periodo ha diretto e portato a compimento il progetto di costituzione del Comando Brigata congiunto bi-nazionale Italo-Francese, di rilevanza internazionale. Per questo risultato, nel 2016, è stato insignito dal Presidente della Repubblica francese dell’Onorificenza di Cavaliere della Legion d’Honneur. Nello stesso periodo ha diretto le operazioni dei reparti della Brigata impegnati, nell’autunno 2014, nel soccorso alle popolazioni colpite dalle alluvioni in Liguria e basso Piemonte. La Brigata Alpina “Taurinense”, sotto la sua guida ha ottenuto, fra le altre, la Cittadinanza onoraria della città di Torino e ha realizzato convenzioni in ambito formativo e addestrativo con lo Staff College delle Nazioni Unite (UNSSC).

Da marzo 2015 a gennaio 2016 ha prestato servizio presso il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, a Torino, ove ha ricoperto gli incarichi di Capo di Stato Maggiore, Vice Comandante della Formazione e Comandante del Reparto Corsi. In tale periodo ha elaborato, con il Comune di Torino e l’Università degli Studi di Torino, il Progetto denominato “Torino Capitale del Peace-Keeping” e ha realizzato una serie d’iniziative a sfondo storico/formativo/culturale di carattere permanente con sodalizi quali la Fondazione Cavour, l’Accademia delle Scienze e l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI).

Da gennaio a luglio 2016 ha ricoperto l’incarico di Comandante Interregionale della Regione Militare Nord. In quella funzione ha sviluppato, fra gli altri, alcuni progetti culturali e infrastrutturali con il Comune di Torino e la Regione Piemonte, fra i quali l’allestimento del nuovo Museo Storico Nazionale dell’Artiglieria presso il Mastio della Cittadella.

Da luglio 2016 a maggio 2018 ha svolto l’incarico di Vice Comandante per il Territorio del Comando Truppe Alpine a Bolzano, seguendo il progetto di riconfigurazione del predetto Comando operativo in Comando multifunzione.

Da giugno 2018 è stato Italian Senior National Representavie (IT-SNR) in Afghanistan e, sino a luglio 2019, Deputy Chief of Staff Support (D-COS SPT) del Comando della Missione NATO Resolute Support a Kabul. In tale incarico è stato responsabile del coordinamento della Logistica di Teatro, della gestione del Personale militare e civile NATO del Comando, della parte ingegneristica delle basi strategiche NATO (aeroporti, comandi e ospedali), del budget della Missione, della sicurezza del Quartier Generale, delle Comunicazioni Operative (inclusa la Cyber Defense), oltre alla corretta implementazione dell’Accordo tra Forze NATO e Repubblica Islamica dell’Afghanistan (Status of Forces Agreement).

Dal 1º settembre 2019 fino al 18 settembre 2022 è stato Vice Rappresentante Militare Italiano e Capo Area NATO alla Rappresentanza Militare Italiana presso i Comitati Militari di NATO e UE a Bruxelles.

Dal 19 settembre 2022 ricopre l'incarico di Vice Comandante del Comando Militare della Capitale a Roma.

Missioni all’estero 
Oltre alla missione NATO Resolute Support in Afghanistan, alla quale ha preso parte dal giugno 2018 al luglio 2019, il Generale Panizzi ha partecipato alle missioni internazionali in Bosnia Erzegovina (1996-97) nei contingenti NATO IFOR e SFOR; in Kosovo (2001), alla guida del Battaglione Alpini "Susa" e, successivamente, quale Portavoce della KFOR, il Contingente militare internazionale in Kosovo a guida NATO (2002-03). Nel 2004 ha preso parte all’Operazione “Antica Babilonia” a Bagdad (Iraq), quale Assistente Militare del Vice Comandante del Corpo d'armata Multinazionale (MNC-I) a guida statunitense.

Onorificenze e decorazioni

Onorificenze italiane

Onorificenze straniere

Note 

 

Persone legate agli alpini
Generali dell'Esercito Italiano
Nati a Carrara